Tirol, historisch Tyrol, steht für:

 Tirol, eine Region in den Alpen, die sich vom Westen Österreichs bis in den Norden Italiens erstreckt
 Tirol (Bundesland), ein österreichisches Bundesland
 die Gefürstete Grafschaft Tirol, ein Bestandteil der Habsburgermonarchie

Tirol, teils auch Tyrol, heißen folgende weiteren geographischen Objekte:
 Tirol (Südtirol) (Dorf Tirol bei Meran), Gemeinde im Südtiroler Burggrafenamt, Italien

Orte und Ortsteile:
 ein Ortsteil der deutschen Gemeinde Ebringen
 ein Ortsteil der deutschen Stadt Remscheid
 Tyrol (Abtsgmünd), zum Abtsgmünder Ortsteil Untergröningen gehörender Einzelhof im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 Tirol (Leichlingen), Wohnplatz in Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischer Kreis
 Tirol (Gemeinde Neuberg), Ort bei Neuberg an der Mürz, Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Königsgnad, ein Ort im Westen Rumäniens, im Kreis Caraș-Severin im Banat (dt. auch Tirol, rumän. nur Tirol)
 Puerto Tirol, Ort in Argentinien
 Tirol (Belo Horizonte), Quartier (bairro) von Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasilien
 Tirol (Espírito Santo), Ort im Bundesstaat Espirito Santo, Brasilien
 Tirol (Natal), Quartier (bairro) von Natal (Rio Grande do Norte), Rio Grande do Norte, Brasilien
sowie:
 Schloss Tirol, in Dorf Tirol bei Meran im Burggrafenamt, war die Stammburg der Grafen von Tirol und die Wiege des Landes Tirol
 Kaufhaus Tyrol, Innsbruck

Tirol oder Tyrol ist der Familienname folgender Personen:
 ältere Grafen von Tirol, auch Albertiner genannt, siehe Tirol (Adelsgeschlecht)
 Grafen von Görz-Tirol, siehe Meinhardiner
 Hans Tirol (16. Jahrhundert), deutscher Baumeister
 Hans Weber-Tyrol (1874–1957), österreichischer Maler 

Tirol, Weiteres:
 (6439) Tirol, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Tirol (Schiff), Ausflugsdampfer auf dem Achensee
 Tirol und Fridebrant, drei Fragmente, die möglicherweise demselben ansonsten nicht überlieferten Roman aus der Mitte/dem Ende des 13. Jahrhunderts entstammen
 Tirol-Choco, japanischer Schokoladenhersteller
 Der Tiroler, Name der Zeitung Dolomiten 1882–1923; siehe Dolomiten (Zeitung)#Geschichte